Jimmy Crabtree ist der Name folgender Personen:

* Jimmy Crabtree (Fußballspieler, 1871) (1871–1908), englischer Fußballspieler
 Jimmy Crabtree (Fußballspieler, 1895) (1895–1965), englischer Fußballspieler